За спътника на Юпитер вижте Хималия
 За персонажа от древногръцката митология вижте Хималия